Om kan syfta på:
Om (musikalbum med Suzzies orkester) – med Suzzies orkester
Om! – med Niklas Strömstedt